Johann Weidner ist der Name folgender Personen

* Johann Weidner (Maler) (um 1628–1706), deutscher Maler und Zeichner
 Johann David Weidner (1721–1784), deutscher Architekt
 Johann Joachim Weidner (1672–1732), deutscher lutherischer Theologe und Hochschullehrer
 Johann Leonhard Weidner (1588–1655), deutscher Humanist